Paris-Camembert 2022 var den 83. udgave af det franske cykelløb Paris-Camembert. Det 213,8 km lange linjeløb blev kørt den 12. april 2022 med start i Pont-Audemer og mål i Saint-Pierre-de-Cormeilles i departementet Eure. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022. Løbet blev vundet af franske Anthony Delaplace fra .

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022